Torfjanoje ist der Name folgender Ortschaften:

 Torfjanoje (Kaliningrad, Neman) (Waszeningken (Waschingen)), verlassener Ort im Rajon Neman der russischen Oblast Kaliningrad
 Torfjanoje (Kaliningrad, Osjorsk) (Schlaugen), verlassener Ort im Rajon Osjorsk der russischen Oblast Kaliningrad
 Torfjanoje (Leningrad, Priosersk), Ort im Prioserski rajon der russischen Oblast Leningrad
 Torfjanoje (Leningrad, Gattschina), Ort im Gattschinski rajon der russischen Oblast Leningrad